Fracasso
Fracasso escolar
Fracasso (canção de Pitty)
Michael Fracasso

Desambiguação